

Lokalizacje

Austria 
 Drosendorf-Zissersdorf – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 Drosendorf an der Aufseß – dzielnica Hollfeldu